Те́лези () — деревня в Русско-Высоцком сельском поселении Ломоносовском районе Ленинградской области.

История 
На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Военно-топографического депо Главного штаба 1817 года, упомянута деревня Телези, состоящая из 12 крестьянских дворов.

Деревня Телези из 12 дворов, обозначена на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года.

ТЕЛЕЗИ — деревня, принадлежит государю великому князю Константину Николаевичу, число жителей по ревизии: 25 м. п., 31 ж. п.(1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упоминается деревня Telesi (Телези, она же Агакуля, Лемполева, Геликази), а также указывается количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 33 м. п., 44 ж. п., всего 77 человек.

ТЕЛЕЗИ — деревня Шунгоровского приказа, по просёлочной дороге, число дворов — 11, число душ — 30 м. п.(1856 год)

Согласно топографической карте 1860 года деревня Телези насчитывала 12 дворов и харчевню.

ТЕЛЕЗИ — деревня Павловского городового правления, при колодцах, число дворов — 11, число жителей: 33 м. п., 31 ж. п. (1862 год)

Согласно карте 1885 года деревня называлась Телизи и состояла из 23 дворов.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Константиновской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1923 год деревня Телези входила в состав Высоцкого сельсовета Шунгоровской волости Петергофского уезда.

С 1919 года, в составе Телезского сельсовета Стрелино-Шунгоровской волости.

С 1922 года, в составе Кипено-Ропшинской волости.

С 1923 года, в составе Ропшинской волости Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Русско-Высоцкого сельсовета.

С 1927 года, в составе Урицкого района.

В 1928 году население деревни Телези составляло 233 человека.

С 1930 года, в составе Ленинградского Пригородного района.

Согласно топографической карте 1931 года деревня насчитывала 51 двор.

По данным 1933 года деревня Телези подчинялась Русско-Высоцкому сельсовету Ленинградского Пригородного района.

С 1936 года, в составе Красносельского района.

В годы Великой Отечественной войны была захвачена немецкими войсками и превращена в укрепрайон.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 21 января 1944 года. Первыми в Телези ворвались танки лейтенанта А. С. Мнацаканова В ходе боя в деревне погибло до 300 немецких солдат и офицеров, уничтожено 18 дзотов, 17 орудий, 12 миномётов и 20 пулемётов.

С 1955 года, в составе Ломоносовского района.

С 1963 года, в составе Гатчинского района.

С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни Телези составляло 260 человек.

В 1966 году деревня Телези находилась в составе Руссковысоцкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Телези входила в состав Русско-Высоцкого сельсовета Ломоносовского района.

В 1997 году в деревне Телези Русско-Высоцкой волости проживали 78 человек, в 2002 году — 104 человека (русские — 88 %).

В 2007 году в деревне Телези Русско-Высоцкого СП — 103 человека.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района в месте примыкания к автодороге  () «Таллинское шоссе» автодороги  (подъезд к дер. Телези), к востоку от административного центра поселения села Русско-Высоцкое.

Расстояние до административного центра поселения — 2 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Красное Село — 7 км.

Демография

Инфраструктура 
С 2012 года газифицирована.

В деревне имеется православный храм.

Достопримечательности 
 Бутовые каменоломни

Улицы 
Берёзовая, Гатчинская, Звёздная, Зелёная, Земская, Лесной переулок, Липовая аллея, Ломоносовская, Можайский переулок, Парковая, Полевая, Сосновая, Цветочная.

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)